Paul Smart (coureur), een Brits motorcoureur 
 Paul Smart (zeiler), een Amerikaans zeiler